Sandvik steht für:

 Sandvik, schwedisches Industrieunternehmen

Sandvik oder Sandvík ist der Name folgender Orte:

 Sandvik (Öland), Ortschaft auf der schwedischen Ostseeinsel Öland
 Sandvík, Ort der Färöer
 Sandvík, eine Bucht in den Ostfjorden von Island
 einige weitere Buchten in Island mit diesem Namen

Sandvik ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Sandvik (* 1939), norwegische Skirennläuferin
 Edvard Sandvik (* 2001), norwegischer Skilangläufer
 Eian Sandvik (* 1989), norwegischer Skirennläufer
 Ole Mørk Sandvik (1875–1976), norwegischer Volksliedsammler, Musikforscher und -pädagoge
 Tore Sandvik (* 1972), norwegischer Orientierungsläufer